Il singolare del torneo di tennis USLTA Sarasota 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-3, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

USLTA Sarasota 1973